HMO ou hmo peut faire référence à :

Code 
HMO ou hmo est un code qui peut désigner :
 HMO,  ;
 hmo, le hiri motou, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
HMO est un sigle qui peut désigner :
 Human milk oligosaccharide (en français, oligosaccharide du lait humain)
Hückel molecular orbital method (en français, méthode d'orbitales moléculaires de Hückel), une méthode de combinaison linéaire d'orbitales atomiques pour déterminer les énergies des orbitales moléculaires des électrons π dans les systèmes d'hydrocarbures conjugués, comme l'éthylène ;
 Health maintenance organization, un groupe d'assurance médicale qui fournit des services de santé moyennant une cotisation annuelle fixe.
 Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en nom propre (écrit HMONP mais raccourci en HMO dans le langage courant), habilitation délivrée aux architectes diplômés d'État leur permettant d'exercer la maîtrise d'œuvre.
Code IATA des aéroports